Arborelius ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Arborelius (* 1949), schwedischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Stockholm
 Olof Arborelius (1842–1915), schwedischer Genre- und Landschaftsmaler, Hochschullehrer an der Kunstakademie Stockholm
 Olof Ulric Arborelius (1791–1868), schwedischer Geistlicher, Lehrer und Sprachforscher
 Rudolf Arborelius (1861–1917), schwedischer Architekt